Список аэропортов штата Пенсильвания Соединённых Штатов Америки, сгруппированных по типу. Содержит все гражданские и военные аэропорты штата. Некоторые частные и ныне не используемые аэропорты могут находиться в списке (например, если ФАА зафиксированы коммерческие перевозки или если аэропорт имеет код ИАТА).

 Список 

Описание каждого столбца в разделе «Пояснения к таблице».

Коды аэропортов ФАА: Pennsylvania Dept. of Transportation — Bureau of Aviation.

Аэропорты, чьи названия выделены жирным, обеспечивают регулярные коммерческие перевозки.

{| class="wikitable sortable" style="font-size:95%;"

|- valign=baseline
! Город
! ФАА
! ИАТА
! ИКАО
! Аэропорт
! class="unsortable"|Кат.
! Пасс./год

|- bgcolor=#CCCCCC
|
|
|
|
| Важнейшие аэропорты (PR)
|
|
|- valign=top
| Allentown
| ABE
| ABE
| KABE
| Lehigh Valley International Airport
| PR
| align=right | 397 603 

|- valign=top
| Erie
| ERI
| ERI
| KERI
| Erie International Airport (Tom Ridge Field)
| PR
| align=right | 161 087 

|- valign=top
| Гаррисберг / Middletown
| MDT
| MDT
| KMDT
| Harrisburg International Airport
| PR
| align=right | 577 559 

|- valign=top
| Johnstown
| JST
| JST
| KJST
| John Murtha Johnstown-Cambria County Airport
| PR
| align=right | 10 629 

|- valign=top
| Latrobe
| LBE
| LBE
| KLBE
| Arnold Palmer Regional Airport
| PR
| align=right | 18 106 

|- valign=top
| Филадельфия
| PHL
| PHL
| KPHL
| Международный аэропорт Филадельфии
| PR
| align=right | 15 390 848 

|- valign=top
| Питтсбург
| PIT
| PIT
| KPIT
| Pittsburgh International Airport
| PR
| align=right | 4 946 256 

|- valign=top
| Стейт-Колледж
| UNV
| SCE
| KUNV
| Аэропорт Юниверсити-Парк
| PR
| align=right | 132 543 

|- valign=top
| Wilkes-Barre / Скрентон
| AVP
| AVP
| KAVP
| Wilkes-Barre/Scranton International Airport
| PR
| align=right | 213 233 

|- valign=top
| Williamsport
| IPT
| IPT
| KIPT
| Williamsport Regional Airport
| PR
| align=right | 26 705 
|- bgcolor=#CCCCCC
|
|
|
|
| Прочие коммерческие аэропорты (CS)
|
|

|- valign=top
| Altoona
| AOO
| AOO
| KAOO
| Altoona-Blair County Airport
| CS 
| align=right | 6 392 

|- valign=top
| Bradford
| BFD
| BFD
| KBFD
| Bradford Regional Airport
| CS
| align=right | 3 643 

|- valign=top
| DuBois / Falls Creek
| DUJ
| DUJ
| KDUJ
| DuBois Regional Airport (was DuBois-Jefferson County Airport)
| CS 
| align=right | 8 578 

|- valign=top
| Lancaster
| LNS
| LNS
| KLNS
| Lancaster Airport
| CS 
| align=right | 7 031 

|- bgcolor=#CCCCCC
|
|
|
|
| Вспомогательные аэропорты (RL)
|
|

|- valign=top
| Beaver Falls
| BVI
| BFP
| KBVI
| Beaver County Airport
| RL
| align=right | 8 

|- valign=top
| Butler
| BTP
| BTP
| KBTP
| Butler County Airport (K.W. Scholter Field)
| RL
| align=right | 19 

|- valign=top
| Coatesville
| MQS 
| CTH
| KMQS
| Chester County G. O. Carlson Airport
| RL
| align=right | 165 

|- valign=top
| Doylestown
| DYL
| DYL
| KDYL
| Doylestown Airport
| RL
| align=right | 7 

|- valign=top
| Гаррисберг
| CXY
| HAR
| KCXY
| Capital City Airport
| RL
| align=right | 8 

|- valign=top
| Monongahela / Belle Vernon
| FWQ 
| 
| KFWQ
| Rostraver Airport
| RL
|

|- valign=top
| Филадельфия
| PNE
| PNE
| KPNE
| Northeast Philadelphia Airport
| RL
| align=right | 165 

|- valign=top
| Филадельфия / Blue Bell
| LOM 
| BBX
| KLOM
| Wings Field
| RL
| align=right | 15 

|- valign=top
| Питтсбург / West Mifflin
| AGC
| AGC
| KAGC
| Allegheny County Airport
| RL
| align=right | 168 

|- valign=top
| Pottstown
| PTW
| PTW
| KPTW
| Pottstown Limerick Airport
| RL
| align=right | 4 

|- valign=top
| Toughkenamon
| N57
|
|
| New Garden Airport
| RL
| align=right | 8 

|- valign=top
| West Chester
| OQN
| 
| KOQN
| Brandywine Airport
| RL
| align=right | 5 

|- bgcolor=#CCCCCC
|
|
|
|
| Аэропорты авиации общего назначения (GA)
|
|

|- valign=top
| Allentown
| KJVU
| JVU
| KJVU
| Allentown Queen City Municipal Airport
| GA
| 

|- valign=top
| Bedford
| HMZ
| 
| KHMZ
| Bedford County Airport
| GA
| align=right | 1 

|- valign=top
| Bloomsburg
| N13
|
|
| Bloomsburg Municipal Airport
| GA
|

|- valign=top
| Chambersburg
| N68
|
|
| Franklin County Regional Airport (was Chambersburg Municipal)
| GA
|

|- valign=top
| Clarion
| AXQ
| 
| KAXQ
| Clarion County Airport
| GA
|

|- valign=top
| Clearfield
| FIG
| 
| KFIG
| Clearfield-Lawrence Airport
| GA
| 

|- valign=top
| Collegeville
| N10
|
|
| Perkiomen Valley Airport
| GA
|

|- valign=top
| Connellsville
| VVS 
| 
| KVVS
| Joseph A. Hardy Connellsville Airport (was Connellsville Airport)
| GA
| align=right | 1 

|- valign=top
| Corry
| 8G2
|
|
| Corry-Lawrence Airport
| GA
| 

|- valign=top
| East Stroudsburg
| N53
| ESP
|
| Stroudsburg-Pocono Airport
| GA
|

|- valign=top
| Ebensburg
| 9G8
|
|
| Ebensburg Airport
| GA
|

|- valign=top
| Franklin
| FKL
| FKL
| KFKL
| Venango Regional Airport (Chess Lamberton Field)
| GA 
| align=right | 1 978 

|- valign=top
| Gettysburg
| W05
| GTY
|
| Gettysburg Regional Airport (was Gettysburg Airport & Travel Ctr)
| GA
|

|- valign=top
| Greenville
| 4G1
|
|
| Greenville Municipal Airport
| GA
|

|- valign=top
| Grove City
| 29D
|
|
| Grove City Airport
| GA
| align=right | 4 

|- valign=top
| Hazleton
| HZL
| HZL
| KHZL
| Hazleton Municipal Airport
| GA
| align=right | 6 

|- valign=top
| Honesdale
| N30
|
|
| Cherry Ridge Airport
| GA
|

|- valign=top
| Indiana
| IDI
| IDI
| KIDI
| Indiana County Airport (Jimmy Stewart Field)
| GA
| align=right | 5 

|- valign=top
| Jeannette
| 5G8
|
|
| Greensburg-Jeannette Regional Airport
| GA
|

|- valign=top
| Lehighton
| 22N
|
|
| Jake Arner Memorial Airport
| GA
| align=right | 9 

|- valign=top
| Lock Haven
| LHV
| LHV
| KLHV
| William T. Piper Memorial Airport
| GA
|

|- valign=top
| Meadville
| GKJ
| MEJ
| KGKJ
| Port Meadville Airport
| GA
| align=right | 9 

|- valign=top
| Mount Pleasant
| P45
|
|
| Mount Pleasant-Scottdale Airport
| GA
|

|- valign=top
| Mount Pocono
| MPO
| MPO
| KMPO
| Pocono Mountains Municipal Airport
| GA
|

|- valign=top
| New Castle
| UCP
| 
| KUCP
| New Castle Municipal Airport
| GA
| 

|- valign=top
| Philipsburg
| PSB
| PSB
| KPSB
| Mid-State Airport
| GA
| 

|- valign=top
| Pottstown
| N47
|
|
| Pottstown Municipal Airport
| GA
|

|- valign=top
| Pottsville
| ZER
| 
| KZER
| Schuylkill County Airport (Joe Zerbey Airport)
| GA
| align=right | 6 

|- valign=top
| Punxsutawney
| N35
|
|
| Punxsutawney Municipal Airport
| GA
|

|- valign=top
| Quakertown
| UKT
| UKT
| KUKT
| Quakertown Airport
| GA
|

|- valign=top
| Reading
| RDG
| RDG
| KRDG
| Reading Regional Airport (Carl A. Spaatz Field)
| GA 
| align=right | 2 268 

|- valign=top
| Reedsville
| RVL
| RED
| KRVL
| Mifflin County Airport
| GA
| align=right | 9 

|- valign=top
| Selinsgrove
| SEG
| SEG
| KSEG
| Penn Valley Airport
| GA
| align=right | 8 

|- valign=top
| Shamokin / Elysburg
| N79
|
|
| Northumberland County Airport
| GA
|

|- valign=top
| Somerset / Friedens
| 2G9
|
|
| Somerset County Airport
| GA
| 

|- valign=top
| St. Marys
| OYM
| STQ
| KOYM
| St. Marys Municipal Airport
| GA
| align=right | 6 

|- valign=top
| Tarentum
| 9G1
|
|
| Rock Airport
| GA
|

|- valign=top
| Titusville
| 6G1
|
|
| Titusville Airport
| GA
|

|- valign=top
| Towanda
| N27
|
|
| Bradford County Airport
| GA
|

|- valign=top
| Washington
| AFJ
| WSG
| KAFJ
| Washington County Airport
| GA
| align=right | 115 

|- valign=top
| Waynesburg
| WAY
| WAY
| KWAY
| Greene County Airport
| GA
| align=right | 1 

|- valign=top
| Wellsboro
| N38
|
|
| Wellsboro Johnston Airport (was Grand Canyon Airport)
| GA
| align=right | 4 

|- valign=top
| Wilkes-Barre
| WBW
| WBW
| KWBW
| Wilkes-Barre Wyoming Valley Airport
| GA
|

|- valign=top
| York / Thomasville
| THV
| THV
| KTHV
| York Airport
| GA
| align=right | 10 

|- valign=top
| Zelienople
| PJC 
| 
| KPJC
| Zelienople Municipal Airport
| GA
| align=right | 8 

|- bgcolor=#CCCCCC
|
|
|
|
| Прочие гражданские аэропорты (отсутствуют в NPIAS)
|
|

|- valign=top
| Bally
| 7N8
|
|
| Butter Valley Golf Port
|
|

|- valign=top
| Bellefonte
| N96
|
|
| Bellefonte Airport
|
|

|- valign=top
| Bethel
| 8N1
|
|
| Grimes Airport
|
|

|- valign=top
| Brogue
| 9W8
|
|
| Baublitz Commercial Airport (was Baublitz Airport)
|
|

|- valign=top
| Butler
| 3G9
|
|
| Butler Farm Show Airport
|
|

|- valign=top
| Canadensis
| 8N4
|
|
| Flying Dollar Airport
|
|

|- valign=top
| Carlisle
| N94
|
|
| Carlisle Airport
|
| align=right | 4 

|- valign=top
| Centre Hall
| N74
|
|
| Penn's Cave Airport
|
|

|- valign=top
| Centre Hall
| N16
|
|
| Centre Airpark
|
|

|- valign=top
| Columbia
| 8N7
|
|
| McGinness Airport (McGinness Field)
|
|

|- valign=top
| Cresco
| 48P
|
|
| Rocky Hill Ultralight Flightpark (was BBI Ultralight Flightpark)
|
|

|- valign=top
| Danville
| 8N8
|
|
| Danville Airport
|
|

|- valign=top
| Easton
| N43
|
|
| Braden Airpark
|
|

|- valign=top
| Eighty Four
| 22D
|
|
| Bandel Airport
|
|

|- valign=top
| Erwinna
| 9N1
|
|
| Van Sant Airport (Vansant Airport)
|
|

|- valign=top
| Essington
| 9N2
| PSQ
|
| Philadelphia Seaplane Base
|
|

|- valign=top
| Factoryville
| 9N3
|
|
| Seamans Field
|
|

|- valign=top
| Fairfield
| W73
|
|
| Mid Atlantic Soaring Center
|
|

|- valign=top
| Finleyville
| G05
|
|
| Finleyville Airpark
|
|

|- valign=top
| Fredericksburg
| 9N7
|
|
| Farmers Pride Airport
|
|

|- valign=top
| Freeport
| P37
|
|
| McVille Airport
|
|

|- valign=top
| Germansville
| P91
|
|
| Flying M Aerodrome
|
|

|- valign=top
| Hanover
| 6W6
|
|
| Hanover Airport
|
|

|- valign=top
| Irwin / McKeesport
| 31D
|
|
| Inter County Airport
|
|

|- valign=top
| Jersey Shore
| P96
|
|
| Jersey Shore Airport
|
|

|- valign=top
| Kralltown
| 07N
|
|
| Bermudian Valley Airpark
|
|

|- valign=top
| Kutztown
| N31
|
|
| Kutztown Airport
|
|

|- valign=top
| Lebanon
| 08N
|
|
| Keller Brothers Airport
|
|

|- valign=top
| Lehighton
| 14N
|
|
| Beltzville Airport
|
|

|- valign=top
| Mars
| P09
|
|
| Lakehill Airport
|
|

|- valign=top
| Mifflintown
| P34
|
|
| Mifflintown Airport
|
|

|- valign=top
| Monroeville
| 4G0
|
|
| Pittsburgh-Monroeville Airport
|
|

|- valign=top
| Montrose
| P32
|
|
| Husky Haven Airport (former FAA identifier: PA52)
|
|

|- valign=top
| Morgantown
| O03
|
|
| Morgantown Airport
|
|

|- valign=top
| Morris
| PN0
|
|
| Echo Airport
|
|

|- valign=top
| Mount Joy / Marietta
| N71
|
|
| Donegal Springs Airpark
|
| align=right | 3 

|- valign=top
| Myerstown
| 9D4
|
|
| Deck Airport
|
|

|- valign=top
| Newry
| 7G4
|
|
| Blue Knob Valley Airport
|
|

|- valign=top
| Palmyra
| 58N
|
|
| Reigle Airport (Reigle Field)
|
|

|- valign=top
| Perkasie
| N70
|
|
| Pennridge Airport
|
| 

|- valign=top
| Филадельфия
| P72
|
|
| Penn's Landing Heliport
|
| align=right | 11 

|- valign=top
| Philipsburg
| 1N3
|
|
| Albert Airport
|
|

|- valign=top
| Pittsfield
| P15
|
|
| Brokenstraw Airport
|
|

|- valign=top
| Seven Springs / Champion
| 7SP
|
|
| Seven Springs Airport
|
|

|- valign=top
| Shippensburg
| N42
|
|
| Shippensburg Airport
|
|

|- valign=top
| Slatington
| 69N
|
|
| Slatington Airport
|
|

|- valign=top
| Smoketown / Lancaster
| S37 
|
|
| Smoketown Airport
|
| align=right | 2 

|- valign=top
| Sunbury
| H11
|
|
| Sunbury Seaplane Base
|
|

|- valign=top
| Sterling
| 70N
|
|
| Spring Hill Airport
|
|

|- valign=top
| Stewartstown
| 0P2
|
|
| Shoestring Aviation Airfield (Shoestring Aviation Airport)
|
|

|- valign=top
| Sunbury
| 71N
|
|
| Sunbury Airport
|
|

|- valign=top
| Tower City
| 74N
|
|
| Bendigo Airport
|
|

|- valign=top
| Tunkhannock
| 76N
|
|
| Skyhaven Airport
|
|

|- valign=top
| Unionville / Julian
| 79N
|
|
| Ridge Soaring Gliderport
|
|

|- valign=top
| Wattsburg
| 3G1
|
|
| Erie County Airport
|
|

|- valign=top
| Wellsville
| 2N5
|
|
| Kampel Airport
|
|

|- valign=top
| Williamsburg
| 6G6
|
|
| Cove Valley Airport
|
|

|- bgcolor=#CCCCCC
|
|
|
|
| Другие аэропорты военного назначения
|
|

|- valign=top
| Fort Indiantown Gap
| MUI
| MUI
| KMUI
| Muir Army Airfield
|
|

|- valign=top
| Willow Grove
| NXX
| NXX
| KNXX
| NAS JRB Willow Grove
|
| align=right | 118 

|- bgcolor=#CCCCCC
|
|
|
|
| Частные аэропорты (неполный список)
|
|

|- valign=top
| Annville
| 4PA0
|
|
| Millard Airport (former FAA identifier: N76)
|
|

|- valign=top
| Breinigsville
| 29PA
|
|
| Gardner Airport
|
|

|- valign=top
| Farmington
| PA88
|
|
| Nemacolin Airport
|
| align=right | 4 

|- bgcolor=#CCCCCC
|
|
|
|
| Закрытые аэропорты (неполный список)
|
|

|- valign=top
| Burgettstown
| P64
|
|
| Miller Airport (closed)
|
|

|- valign=top
| Galeton
| 5G6
|
|
| Cherry Springs Airport (closed)
|
|

|- valign=top
| Гаррисберг
|
|
|
| Olmsted Air Force Base (closed 1969)
|
|

|- valign=top
| Mount Union
| MUU
|
| KMUU
| Huntingdon County Airport (closed)
|
|

|- valign=top
| Питтсбург
|
|
|
| Greater Pittsburgh International Airport (closed 1992)
|
|

|- valign=top
| State College
|
|
|
| State College Air Depot (closed)
|
|

|- valign=top
| Valencia
|
|
|
| Glade Mill Airport (closed)
|
|

|- valign=top
| Warminster
| NJP
|
| KNJP
| NAWC Warminster (closed)
|
|

|}

 Пояснения к таблице 
 Город — город, который обслуживается аэропортом.
 Код ФАА — код аэропорта, назначенный Федеральной администрацией по авиации.
 Код ИАТА — код аэропорта ИАТА. Если код ИАТА не совпадает с кодом ФАА данного аэропорта, то он выделен жирным.
 Код ИКАО — код аэропорта ИКАО.
 Аэропорт — официальное название аэропорта.
 Кат. (категория) — одна из четырёх категорий аэропортов, определяемая ФАА на основе плана NPIAS (National Plan of Integrated Airport Systems) на 2007—2011 годы:
 PR: (Commercial Service — Primary) — аэропорт, имеющий коммерческий пассажиропоток более 10000 человек в год.
 CS: (Commercial Service — Non-Primary) — аэропорт, имеющий коммерческий пассажиропоток не менее 2500 человек в год.
 RL: (Reliever) — аэропорты авиации общего назначения, находящиеся в крупных городах. Имеют сходство с аэропортами категории GA. Помимо базирования частной авиации, аэропорты используются для того, чтобы разгрузить крупные аэропорты от небольших самолётов, осуществляющих коммерческие пассажирские перевозки.
 GA: (General Aviation) — аэропорты авиации общего назначения. В аэропорту должны базироваться не менее 10 воздушных судов, но обслуживаться не более 2500 пассажиров в год. Это означает, что большинство воздушных судов принадлежат и используются частными лицами, и коммерческие перевозки либо отсутствуют, либо незначительны.
 Пасс./год — коммерческий пассажиропоток за 2006 календарный год (согласно отчёту ФАА).

 Источники 
Федеральная администрация по авиации США (ФАА):
 FAA Airport Data (Form 5010) (см. также AirportIQ 5010).
 FAA National Plan of Integrated Airport Systems (NPIAS) (план на 2007—2011 годы, опубликовано 2 октября 2006 года).
 FAA Passenger Boarding Data (по состоянию на 2006 год, опубликовано 26 ноября 2007 года).

Штат:
 Pennsylvania Department of Transportation (PENNDOT): Bureau of Aviation

Другие:
 Great Circle Mapper: Airports in Pennsylvania — коды аэропортов ФАА, ИАТА и ИКАО
 Aviation Safety Network — коды аэропортов ИАТА и ИКАО
 Abandoned & Little-Known Airfields: Pennsylvania

 Ссылки 
 Списки аэропортов штата Пенсильвания:
 AirNav
 Aircraft Charter World
 The Airport Guide
 World Aero Data

 
Пенсильвания
Аэропорты